Siège de Landau est un nom porté notamment par : 
 le siège de Landau (1702) ;
 le siège de Landau (1713) ;
 le siège de Landau (1793)